El término Costa Brava se puede referir a:

Costa Brava, denominación turística de una parte de la costa de Gerona en España.
La Costa Brava, grupo musical español.
Rally Costa Brava, competición de rally, disputada en la zona de la Costa Brava (Gerona).
Costa Brava, grupo musical de salsa puertorriqueño fundado en 1980 por Elvin Torres.